Узынбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Узынбулак — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Узынбулак — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Узынбулак — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Узынбулак — доисторическое поселение культуры мустье в Таласском районе Жамбылской области